Regierung Zahle steht für folgende Regierungen Dänemarks:

 Regierung Zahle I (1909/10)
 Regierung Zahle II (1913 bis 1920)